Борис Ерёмин
 Ерёмин, Борис Дмитриевич (1915—1941) — Герой Советского Союза.
 Ерёмин, Борис Львович (род. 1957) — российский специалист по рекламе и связям с общественностью, главный редактор журнала «Советник».
 Ерёмин, Борис Николаевич (1913—2005) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.